Басилов — фамилия:

 Басилов, Владимир Николаевич (1937—1998) — российский этнограф и путешественник.
 Басилов, Дмитрий Петрович (1909—1994) — советский инженер-строитель, хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Басилова, Елена Николаевна (1943—2018) — советская поэтесса.
 Басилова, Татьяна Александровна — кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии факультета клинической и специальной психологии МГППУ, профессор.